Soutěž superkombinace mužů na Zimních olympijských hrách 2014 se konala v pátek 14. února jako druhý mužský závod olympiády v lyžařském středisku Roza Chutor poblíž Krasnoj Poljany. 

Sjezd byl zahájen v 7.00 hodin SEČ ve výšce 1 947 metrů. Jeho délka činila 3 219 metrů a vertikální převýšení dosáhlo 977 metrů. Pro vyšší teplotu nad bodem mrazu se start konal o hodinu dříve, než v plánovaných 8.00 hod SEČ. Druhá slalomová část byla zahájena ve 12.30 hodin SEČ, když startovní brána ležela ve výšce 1 160 metrů. Teplota zde dosahovala hodnoty 11 °C. Převýšení činilo 200 metrů a trenér Kostelić na trati rozmístil 62 branek. Závodu se zúčastnilo 50 závodníků z 23 zemí.

Úřadujícím mistrem světa jbyl Američan Ted Ligety a obhájcem titulu pak jeho krajan Bode Miller.

Medailisté 
Olympijským vítězem se stal Švýcar  Sandro Viletta, figurující po slalomu na 14. místě, který v předcházející kariéře vyhrál pouze jeden závod světového poháru v Super-G (Beaver Creek, prosinec 2011) a nezaznamenal žádné jiné umístění do třetího místa. Čtvrtou stříbrnou olympijskou medaili, a třetí ze superkombinace, získal zkušený Chorvat Ivica Kostelić, jehož otec stavěl slalomovou část závodu. Bronz si odvezl italský lyžař Christof Innerhofer, který tak na sočské olympiádě vybojoval, po stříbru ze sjezdu, druhý medailový kov.

Výsledky

Reference 

Alpské lyžování na Zimních olympijských hrách 2014